Art'n Acte Production est un court métrage français réalisé par Farid Dms Debah, sorti en 2003

Synopsis 
Christophe Valet, un jeune réalisateur plein d'espoir, est prêt à tout pour que monsieur Hermann, très grand producteur de film, lui produise son premier scénario. Mais le jeune homme sera-t-il capable de payer le prix de la réussite ?

Fiche technique 
 Titre : Art'n Acte Production
 Réalisation : Farid Dms Debah
 Scénario : Farid Dms Debah
 Photographie : Axel Cosnefroy
 Son : Olivier Peria
 Montage : Farid Dms Debah
 Musique : Yassine Dms Debah
 Production : Yassine Dms Debah, Farid Dms Debah
 Société de production : Dms Debah Films
 Pays : 
 Genre : court métrage
 Durée : 10,45 minutes
 Format : 1,85:1 - couleur
 Langue : français
 Dates de sortie :

Distribution 
 Tom Leduc : Christophe Valet
 Cristiana Réali : L'assistante de production
 Rachid Arhab : Le Maitre de cérémonie
 Benoît Allemane : Monsieur Hermann
 Hadia Dms Debah : La secrétaire de production
 Thierry Beccaro : Invité des Visions d'Or
 Henri Guybet : : Invité des Visions d'Or
 Khaled : Invité des Visions d'Or
 K-Mel : Invité des Visions d'Or

Distinctions 
 2004 : Festival du film de Sarlat – Prix du Public
 2004 : Festival du film de Cosne-sur-Loire – Prix du Meilleur Court Métrage
 2004 : Festival méditerranéen des nouveaux réalisateurs de Larissa – Mention Spéciale du Jury

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Farid Dms Debah

Liens externes 

 Site officiel du réalisateur Farid Dms Debah

Film français sorti en 2003
Comédie dramatique française
Court métrage français